Mieczysław Sokołowski (żołnierz)
 Mieczysław Sokołowski (konsul)
 Mieczysław Sokołowski (polityk)